Гутище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гутище — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.

Украина 
 Гутище — село в Золочевском районе Львовской области.
 Гутище — село в Сосницком районе Черниговской области.
 Гутище — село в Корюковском районе Черниговской области.